Hermien, een meisjesnaam
 Hermien (Harreveld), een molen in Harreveld (Gelderland)
 Hermien Timmerman (Hermien van der Weide) (1943-2003), Nederlands zangeres, bekend van het duo Gert en Hermien Timmerman
 Hermien Dommisse (1916-2010), Zuid-Afrikaans regisseuse, actrice en schrijfster